Душкова () — чешская фамилия. Известные носители:
 Душкова, Анна (род. 1999) — чешская фигуристка выступающая в парном и одиночном разрядах, чемпионка мира среди юниоров (2016 год).
 Душкова, Жозефина (1754 — 1824) — австрийская (чешская) оперная певица.
 Душкова, Мария (1903 — 1968) — чешская поэтесса.
 Душкова, Петра (род. 1992) — чешская шашистка.